Précy ist der Name mehrerer Demeinden in Frankreich:

Précy im Département Cher
Précy-le-Sec im Département Yonne
Précy-Notre-Dame im Département Aube
Précy-Saint-Martin im Département Aube
Précy-sous-Thil im Département Côte-d'Or
Précy-sur-Marne im Département Seine-et-Marne
Précy-sur-Oise im Département Oise
Précy-sur-Vrin im Département Yonne